Карама́й:

Казахстан 
 Карамай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карамай — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Китай 
 Карамай — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
 Карамай — аэропорт, обслуживающий Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
 Карамай — крупное нефтегазовое месторождение в западной части Китая.
 Карамай — район в городском округе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Фильм 
 Карамай — документальный фильм Сюй Синя, снятый в 2009 году.

См. также 
 Пожар в Карамае